Paradiso di Nennella (Hanneles Himmelfahrt) – film del 1922 diretto da Urban Gad 
Hanneles Himmelfahrt – film del 1934 diretto da Thea von Harbou